«Без единой улики» (иногда — «Без единой зацепки», «Безо всяких улик», ) — кинофильм. Пародийный или фильм-фарс о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне.

Сюжет 
По сюжету этого фильма — никакого Шерлока Холмса нет, преступления раскрывает сам доктор Ватсон. Рассказы о Шерлоке Холмсе он пишет, чтобы его приняли преподавать в институт, считая, что там не одобрят его дедуктивное хобби. Должность Ватсон так и не получает, но Холмс становится невероятно популярен, и Ватсона просят предъявить героя. Для исполнения роли сыщика Ватсон нанимает актёра Реджинальда Кинкейда.

Холмсу и Ватсону удаётся предотвратить ограбление Британского музея. Преступники переданы британской полиции, а Ватсону давно надоел никчёмный актёр-алкоголик, и он выгоняет Кинкейда. Вскоре его приходится вернуть, так как монетный двор Британии готов привлечь к раскрытию очередного загадочного уголовного дела только великого Шерлока Холмса.

Пропало клише, с которого печатают 5-фунтовые банкноты. Скандал грозит опрокинуть экономику страны. Ватсону удаётся узнать, что за преступлением стоит давний противник — профессор Мориарти. Он похитил клише, одного из специалистов монетного двора и организовал подпольную типографию. В перестрелке с Мориарти Ватсон гибнет (как считают его друзья), и горе-Холмсу приходится брать расследование в свои руки. Оказывается, что не всё ещё потеряно, и актёр может довести дело до успешного раскрытия.

В ролях 
 Бен Кингсли — Доктор Ватсон
 Майкл Кейн — Шерлок Холмс / Реджинальд Кинкейд
 Джеффри Джонс — инспектор Лестрейд
 Лизетт Энтони — Лесли Джайлс
 Пол Фримен — профессор Мориарти
 Пат Кин — миссис Хадсон
 Питер Кук — Норман Гринхоу
 Тим Киллик — Себастьян Моран

Интересные факты 
Фильм демонстрировался в советском прокате, дубляж был осуществлён на киностудии Союзмультфильм в 1989 году. Майкла Кейна дублировал Сергей Малишевский, Бена Кингсли — Артём Карапетян.

Примечания

Ссылки 
 Информация о фильме «Без единой улики», награды, фото и обои
 

Кинокомедии Великобритании
Фильмы о Шерлоке Холмсе
Кинокомедии 1988 года
Фильмы Orion Pictures
Фильмы Тома Эберхардта